kryterium informacyjne Akaike
 kod ICAO Air India
 Alice in Chains
 Anime International Company